Schwarzenborn ist der Name folgender Ortschaften:

 Schwarzenborn (Cölbe), Ortsteil der Gemeinde Cölbe im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Schwarzenborn (Eifel), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Schwarzenborn (Habel), Weiler des Tanner Stadtteils Habel im Landkreis Fulda, Hessen
 Schwarzenborn (Knüll), Stadt im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen